Osoby:
 Andrew Wyeth – amerykański malarz, syn N.C. Wyetha
 Carolyn Wyeth – amerykańska malarka, córka N.C. Wyetha
 Henriette Wyeth – amerykańska malarka, córka N.C. Wyetha
 Howard Wyeth – amerykański muzyk, wnuk N.C. Wyetha
 Jamie Wyeth – amerykański malarz, wnuk N.C. Wyetha
 Katya Wyeth – niemiecka modelka i aktorka
 Marion Sims Wyeth – amerykański architekt
 Nathan C. Wyeth – amerykański architekt
 Nathaniel C. Wyeth – amerykański inżynier i wynalazca, syn N.C. Wyetha
 Nathaniel J. Wyeth – amerykański biznesmen i wynalazca
 N.C. Wyeth – amerykański ilustrator i malarz

Inne:
 (5090) Wyeth – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Wyeth – miejscowość w stanie Oregon
 Wyeth – amerykańskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Wyeth Heights – wzniesienia na Antarktydzie
 USS De Grasse (SS Nathaniel J. Wyeth) – amerykański statek